El nombre Cabugao puede referirse a:

En Filipinas 
 Cabugao, municipio de tercera categoría, situado en la provincia de Ilocos Sur.
 Cabugao, isla perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).